УР, ур — аббревиатура, имеет несколько значений в различных сферах деятельности:

Военное дело 
 Укреплённый район (УР) — оборудованный район обороны оборонительного рубежа, например КиУР.
 ур — сокращение наименования формирования (пример 22 ур) находящееся в укреплённом районе.
 Установка разминирования, например УР-67, УР-77 и так далее.
 Универсальная ракета — семейство МБР и ракет-носителей разработки НПО Машиностроения.
 УР-100
 УР-200
 УР-500
 УР-700
 УР-900
 Управляемая ракета — вид артиллерийских и авиационных боевых припасов.

Иное 
 Устойчивое развитие — экономический и экологический термин.
Уравнительный резервуар — резервуар в тормозной системе поезда.
Управление развитием - деятельность направленная в будущее.
Ур. — сокращение слова «урочище» на топографических картах.
Ур - (клиноп. 𒋀𒀕𒆠, 𒋀𒀊𒆠, шум. Urim, аккад. Uru) — один из древнейших шумерских городов-государств 
Условный рефлекс — термин в физиологии.
Уголовный розыск — одно из оперативных подразделений милиции.
 Уголовный розыск (процесс) — комплекс мероприятий, проводимых органом дознания по розыску лиц и сбору сведений, представляющих интерес.
 Украинское радио — главная республиканская радиостанция Украины.

См. также 
 Ур (значения)